Pelágio da Bretanha —  monge bretão a quem é atribuída a doutrina do pelagianismo (c. 360-435)
Papa Pelágio I —  pontífice de 556 a 561
Papa Pelágio II — pontífice de 579 a 590
Pelágio das Astúrias — vencedor de Covadonga, primeiro rei das Astúrias (m. 737)
Pelágio (eremita) — eremita galego que segundo a lenda redescobriu o túmulo de Santiago (século IX)
Paio de Córdova — santo e mártir cristão do período da Reconquista (século X)

Ver também 
Pelasgos — povo antigo também chamado pelágios

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história